Iding Soemita (1908-2001), een Surinaams politicus van de KTPI
 Willy Soemita (1936), een Surinaams politicus van de KTPI
 Phil Soemita (1989), een Surinaams politicus van STREI!